Северная армейская группа — временное войсковое объединение РККА Советских Вооружённых Сил, существовавшее в период 18 — 28 сентября 1939 года.

В литературе встречается наименование временного формирования — Северная группа. Войскам группы запрещалось обстреливать и подвергать бомбардировке населённые пункты, а также вести боевые действия против польских войск, если они не оказывают сопротивления. Военнослужащим РККА разъяснялось, что они идут в Западную Белоруссию и на Западную Украину не как завоеватели, а как освободители украинских и белорусских братьев от гнёта, эксплуатации и власти помещиков и капиталистов. Войскам предписывалось при встрече с немецкими войсками не давать поводов для провокаций и не допускать захвата немцами территорий, населённых белорусами и украинцами. При попытках же такого захвата отдельными германскими частями, несмотря ни на что, вступать с ними в бой и оказывать гитлеровцам решительный отпор.

История 
18 сентября 1939 года Шепетовская армейская группа переименована в Северную армейскую группу, которая вошла в состав Украинского фронта.

07.00. 36-я легкотанковая бригада (36 лтбр) 8-го стрелкового корпуса (8 ск) освободила город Дубно, в котором в плен были взяты тыловые части 18-й и 26-й польских пехотных дивизий. Всего в плен попало 6 000 военнослужащих, трофеями танковой бригады стали 12 орудий, 70 пулемётов, 3 000 винтовок, 50 автомашин и 6 воинских поездов с вооружением.

11.00. Советские войска 8-го стрелкового корпуса после небольшого боя вступили в город Рогачув, где были взяты в плен 200 польских военнослужащих и захвачено четыре воинских поезда со снаряжением и боеприпасами.

17.00. 36-я легкотанковая бригада 8-го стрелкового корпуса и разведывательный батальон 45-й стрелковой дивизии (45 сд) 15-го стрелкового корпуса (15 ск) вступили в город Луцк, в районе которого было разоружено и взято в плен до 9 000 польских военнослужащих, а трофеями стали 7 000 винтовок, 40 пулемётов, один танк и четыре воинских поезда с военным имуществом.

19 сентября
На правом фланге армейской группы к утру 60-я стрелковая дивизия (60 сд) 15 ск достигла позиций польского Сарненского укреплённого района (далее УР) оборонительной линии «Полесье» и завязала бои за овладение им. Польские укрепления находились на правом берегу р. Случь и это обстоятельство осложняло борьбу с ними.

87-я стрелковая дивизия 15 ск в районе Костополя вступила в бой с противником силой до двух пехотных полков с артиллерией.

С утра 36 лтбр 8 ск двинулась к городу Торчин. Приблизительно в 17.30 36 лтбр 8 ск из г. Торчин выступила к г. Владимир-Волынский и 23.30 после небольшого боя с польскими войсками вступила в город.

20 сентября

60 сд 15 ск штурмовала Сарненский УР. В городе Владимир-Волынский командир 36 лтбр 8 ск комбриг Богомолов начал вести переговоры с начальником польского гарнизона об условиях мирной сдачи города, которые закончились сдачей гарнизона.

Войска 8-го стрелкового корпуса 19 — 20 сентября совершали марш к г. Владимир-Волынский.

21 сентября
До этого дня в течение двух дней войска 60 сд 15 ск прорвали Сарненский УР на участке Тынне — Князь-Село и вступили в г. Сарны. В 04.00 разведывательный батальон 45 сд 15 ск вступил в г. Ковель.

21 — 22 сентября 87 сд на рубеже Навуз — Боровичи уничтожила оказавшие сопротивление части 3-го польского пехотного полка.

В 10.30 в штаб Украинского фронта поступил приказ Наркома обороны Союза ССР № 16693, об остановке войск на линии, достигнутой передовыми частями к 20.00 20 сентября. Перед войсками ставилась задача находиться в состоянии полной боеготовности, быть готовыми двигаться далее.

22 сентября

44-я и 81-я стрелковые дивизии 8-го стрелкового корпуса вышли на фронт г. Владимир-Волынский — Сокаль.

К закату солнца 22 сентября войска Северной армейской группы вышли на линию населённых пунктов г. Ковель — Рожице — г. Владимир-Волынский — Иваничи.

23 сентября

36 лтбр 8 ск до этого дня оставалась на окраине г. Владимира-Волынского, разоружая подходящие к городу группы польских войск. Войска Северной армейской группы возобновили продвижение на запад. На северном фланге наступали дивизии 15 ск.

24 сентября

В 00.30  разведывательный батальон 45 сд 15 ск вошёл в г. Любомль. Временная администрация города приступила к оказанию помощи населению, так как в городе отсутствовали продукты.

25 сентября

Перейдя через р. Западный Буг, в 14.30 36 лтбр 8 ск достигла г. Холм и, собрав силы в кулак, атаковала город. Войска 15 ск начали форсировать реку Западный Буг. До 25 сентября 60 сд 15 ск собирала в Сарненском УРе оружие и боеприпасы.

Войска 15 ск начали форсировать реку Западный Буг.

26 сентября

В 14.00 с боями 36 лтбр освободила г. Холм (Хелм). Были взяты трофеи. Войска 15 ск 25 — 26 сентября форсировали реку Западный Буг.

26 — 27 сентября 36 лтбр охраняла г. Холм, ожидая подтягивания пехоты 15 ск.

28 сентября Северная армейская группа переименована в 5-ю армию. Дивизии 15-го стрелкового корпуса вышли на фронт Влодава — Пугачув — Пяски, где были остановлены. 36 лтбр 8 ск выступила в направлении г. Люблин, но, достигнув в 12.00 населённого пункта Пяски, стало известно, что город занят германскими войсками.

В составе 
Украинский фронт

Состав 
На 18 сентября 1939 года:
 Северная армейская группа:,

 Управление 15-го стрелкового корпуса, корпусные части:
 60-я стрелковая дивизия.
 45-я стрелковая дивизия.
 87-я стрелковая дивизия.

 Управление 8-го стрелкового корпуса, корпусные части:
 81-я стрелковая дивизия.
 44-я стрелковая дивизия.
 36-я легкотанковая бригада (142 единицы Т-26).

Командование 
 Иван Герасимович Советников, командующий войсками группы, комдив (18 — 28.09.1939).,
 П. А. Диброва, член Военного совета, бригадный комиссар (18 — 28.09.1939).,

См. также 

 Киевский военный округ
 Житомирская армейская группа
 Польский поход РККА

Примечания

Литература 
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979. С.112-армейские группы КОВО; с.113-состав Житомирской армейской группы в сентябре 1938 г.; с.116-Ф. Н. Ремезов; с.с.118-119 военный поход Красной армии в сентябре-октябре 1939 г.
 Военный энциклопедический словарь. М., Военное издательство, 1984. С.с.45-46-армия; с.46-47-армия; с.684-Советников Иван Герасимович; с.189-германо-польская война; с.169-вторая мировая война 1939—1945; с.525-освободительные походы 1939-40; с.500-общевойсковые армии; с. 763 — Украинский фронт 1939.
 Н. С. Лебедева. Четвёртый раздел Польши и катынская трагедия. — М.: РГГУ, 1996. — «Другая война. 1939—1945»
 Мельтюхов, Михаил Иванович Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918—1939 гг. Часть третья. Сентябрь 1939 года. Война с запада — М., 2001. Глава: Советские военные приготовления. (Книга на сайте: http://militera.lib.ru/research/meltyukhov2/index.html)

Ссылки 
 Сайт РККА.
 Сайт «Архивы России», Центральный государственный архив Советской Армии. Раздел VIII. Управления и штабы стрелковых соединений и частей. Управления стрелковых корпусов.
 Карманный атлас СССР 1939 года. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ и КАРТОГРАФИИ при СНК СССР. ЛЕНИНГРАД 1939.
 45-я стрелковая дивизия. Сайт РККА. Энциклопедия. Справочник дивизий. Дивизии регулярной нумерации № 26-50. 45-я стрелковая дивизия (ф. 1919). «74-я Краснознаменная Нижнеднепровская гвардейская стрелковая дивизия».
 81-я стрелковая дивизия. Сайт РККА. Энциклопедия. Справочник дивизий. Дивизии регулярной нумерации № 76-100. 81-я стрелковая дивизия (ф. 1923). «81-я стрелковая дивизия».
 87-я стрелковая дивизия. Сайт РККА. Энциклопедия. Справочник дивизий. Дивизии регулярной нумерации № 76-100. 87-я стрелковая дивизия (ф. 19??). «87-я стрелковая дивизия».
 60-я стрелковая дивизия. Сайт РККА. Энциклопедия. Справочник дивизий. Дивизии регулярной нумерации № 51-75. 60-я горнострелковая дивизия (ф. 19??). «60-я Кавказская горнострелковая дивизия им. Степина».
 44-я стрелковая дивизия. Сайт РККА. Энциклопедия. Справочник дивизий. Дивизии регулярной нумерации № 26-50. 44-я горнострелковая дивизия (ф. 1919). «44-я Киевская Краснознаменная горнострелковая дивизия им. Н. А. Щорса».
 https://web.archive.org/web/20120323205719/http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=121&sid=92252 Сайт Архивы России. Центральный государственный Раздел XII. Управления, штабы укреплённых районов и крепостей. «Управление Новоград-Волынского укреплённого района».
 Сайт Архивы России. Фронты и армии западных районов страны (1938—1941 г.г.).

Вооружённые силы СССР
Польский поход Красной армии (1939)
Армии
Армии СССР